Едді (округ, Нью-Мексико) 
Едді (округ, Північна Дакота)